Воробьёв, Павел Сергеевич:
 Воробьёв, Павел Сергеевич — участник Великой Отечественной войны, командир партизанского отряда.
 Воробьёв, Павел Сергеевич (род. 1982) — российский хоккеист, нападающий.